Лавров Юрій Павлович — український історик.
 Лавров Юрій Сергійович (1905–1980) — російський актор, народний артист СРСР (1980).